Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open ottobre 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale MaliVai Washington 7-6(6), 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Andre Agassi (terzo turno)
 Pete Sampras (semifinali)
 Thomas Muster (campione)
 Boris Becker (terzo turno)
 Michael Chang (secondo turno))
 Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Jim Courier (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)

 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Marc Rosset (terzo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (terzo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1995
ATP Tour 1995